Сангер има више значења:
 Сангер (Калифорнија)
 Сангер (Тексас)